Ars amandi (Ars amatoria) opera di Ovidio
 Ars Amandi, film di Walerian Borowczyk del 1983
 Ars Amandi pseudonimo dell'attrice Claudia Picaro
 Ars Amandi gruppo folk rock spagnolo

Pagine correlate
L'arte di amare, saggio di Erich Fromm del 1957